Малая Даниловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Малая Даниловка — село в Мордовском районе Тамбовской области.
 Малая Даниловка — село в Токарёвском районе Тамбовской области.

Украина 
 Малая Даниловка — посёлок в Дергачёвском районе Харьковской области.

См. также